Prima guerra del Peloponneso  – guerra combattuta tra Atene e Sparta negli anni 460-445 a.C.
 Seconda guerra del Peloponneso (o semplicemente "guerra del Peloponneso") – guerra combattuta tra Atene e Sparta negli anni 431-404 a.C.
 Guerra del Peloponneso  – opera storiografica di Tucidide